RASGEF1B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 473 амінокислот, а молекулярна маса — 55 359.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки